Никола Балабанов може да се отнася за:
 Никола Балабанов (1893 – 1966), български литературен и театрален критик
 Никола Балабанов (1898 – 1969), български актьор
 Никола Балабанов (1886 – 1970), български дипломат
 Никола Балабанов (1937), български учен, ядрен физик